Familienaam van o.a. Mabel Wisse Smit
 Voor en achternaam van W.A.P. Smit